A sigla BEC pode se referir a:
 Boa Esporte Clube, clube esportivo de Varginha, Minas Gerais
 Blumenau Esporte Clube, clube esportivo de Blumenau, Santa Catarina
 Bandeirante Esporte Clube, clube de futebol de Birigui, São Paulo
 Bacabal Esporte Clube, time de futebol de Bacabal, Maranhão
 Banco do Estado do Ceará, banco estatal do Ceará que foi comprado pelo Bradesco.
 Circuito eliminador de bateria, em inglês Batery Eliminator Circuit.
 Bolsa Eletrônica de Compras, sistema eletrônico de compras adotado pelo Estado de São Paulo
 Barcelona Esporte Clube

Desambiguação
Desambiguações de siglas